Figlia di George Boole e moglie di Wilfrid Voynich (da cui mutuerà il cognome con cui era solita firmarsi) è stata autrice del romanzo The Gadfly, tradotto in italiano col titolo Il figlio del cardinale. Tale romanzo storico, ambientato nell'Italia risorgimentale tra il Granducato di Toscana e la Romagna Pontificia, cadde ben presto nel dimenticatoio nel mondo anglosassone; al contrario, complice una sua rilettura in chiave atea e marxista, esso diventò oggetto di culto nel mondo comunista, a partire dall'URSS, dove divenne lettura obbligatoria a scuola.

Le sono stati dedicati l'asteroide della fascia principale 2032 Ethel e il cratere Voynich su Venere.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni